Hinstin ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Hinstin, französischer Filmproduzent
 Léo Hinstin, französischer Kameramann 
 Lili Hinstin (* 1977), französische Kulturmanagerin

Hinstin steht für:
 Hinstin, ehemaliger französischer Automobilhersteller